Strzegowo (gemeente)
 Strzegowo (Mazovië)